Lumb steht für:
 Lumb, Fisch aus der Familie der Quappen

Personen:
 Dennis Lumb (1871–1951), britischer Botaniker
 Jane Lumb (1942–2008), britische Schauspielerin und Model
 Jean Lumb (1919–2002), chinesisch-kanadische Unternehmerin und Bürgerrechtlerin

 Richard Lumb, englischer Cricketspieler